Marcus "Bosse" Grönholm (rođen 5. veljače, 1968. u gradu Kauniainen) je bivši finski reli-vozač. Vozeći za Peugeot, dva puta je osvojio Svjetsko prvenstvo u reliju, 2000. i 2002. 
Ukupno je zabilježio 30 pobjeda u Svjetskom prvenstvu.

Prvu pobjedu u karijeri zabilježio je u sezoni 2000. na Švedskom Reliju, a posljednju na Reliju Novi Zeland u sezoni 2007.g.
Od svog prvog nastupa na Svjetskom prvenstvu 1989.g. na Reliju Finska do kraja sezone 2007. kada se je i povukao iz natjecanja, ukupno je zabilježio 150 nastupa.

Otac Marcusa Grönholm, Ulf Grönholm bio je finski reli-vozač koji je smrtno stradao u nesreći tijekom ilegalno treninga u dobi od 38 godina, 1981.

Pobjede na Svjetskom prvenstvu u reliju 

{|class="wikitable" style="font-size: 95%;"
!  # 
! Utrka
! Sezona
! Suvozač
! Automobil
|-
| 1
|  49th International Swedish Rally
| 2000.
| Timo Rautiainen
| Peugeot 206 WRC
|-
| 2
|  30th Rally New Zealand
| 2000.
| Timo Rautiainen
| Peugeot 206 WRC
|-
| 3
|  50th Neste Rally Finland
| 2000.
| Timo Rautiainen
| Peugeot 206 WRC
|-
| 4
|  13th Telstra Rally Australia
| 2000.
| Timo Rautiainen
| Peugeot 206 WRC
|-
| 5
|  51st Neste Rally Finland
| 2001.
| Timo Rautiainen
| Peugeot 206 WRC
|-
| 6
|  14th Telstra Rally Australia
| 2001.
| Timo Rautiainen
| Peugeot 206 WRC
|-
| 7
|  57th Network Q Rally of Great Britain
| 2001.
| Timo Rautiainen
| Peugeot 206 WRC
|-
| 8
|  51st Uddeholm Swedish Rally
| 2002.
| Timo Rautiainen
| Peugeot 206 WRC
|-----
| 9
|  30th Cyprus Rally
| 2002.
| Timo Rautiainen
| Peugeot 206 WRC
|-
| 10
|  52nd Neste Rally Finland
| 2002.
| Timo Rautiainen
| Peugeot 206 WRC
|-
| 11
|  32nd Propecia Rally New Zealand
| 2002.
| Timo Rautiainen
| Peugeot 206 WRC
|-
| 12
|  15th Telstra Rally Australia
| 2002.
| Timo Rautiainen
| Peugeot 206 WRC
|-
| 13
|  52nd Uddeholm Swedish Rally
| 2003.
| Timo Rautiainen
| Peugeot 206 WRC
|-
| 14
|  33rd Propecia Rally New Zealand
| 2003.
| Timo Rautiainen
| Peugeot 206 WRC
|-
| 15
|  23º Rally Argentina
| 2003.
| Timo Rautiainen
| Peugeot 206 WRC
|-
| 16
|  54th Neste Rally Finland
| 2004.
| Timo Rautiainen
| Peugeot 307 WRC
|-
| 17
|  55th Neste Rally Finland
| 2005.
| Timo Rautiainen
| Peugeot 307 WRC
|-
| 18
|  2nd Rally Japan
| 2005.
| Timo Rautiainen
| Peugeot 307 WRC
|-
| 19
|  74ème Rallye Automobile Monte-Carlo
| 2006.
| Timo Rautiainen
| Ford Focus RS WRC 06
|-
| 20
|  55th Uddeholm Swedish Rally
| 2006.
| Timo Rautiainen
| Ford Focus RS WRC 06
|-
| 21
|  53rd Acropolis Rally
| 2006.
| Timo Rautiainen
| Ford Focus RS WRC 06
|-
| 22
|  56th Neste Oil Rally Finland
| 2006.
| Timo Rautiainen
| Ford Focus RS WRC 06
|-
| 23
|  7th Rally of Turkey
| 2006.
| Timo Rautiainen
| Ford Focus RS WRC 06
|-
| 24
|  36th Propecia Rally New Zealand
| 2006.
| Timo Rautiainen
| Ford Focus RS WRC 06
|-
| 25
|  62nd Wales Rally GB
| 2006.
| Timo Rautiainen
| Ford Focus RS WRC 06
|-
| 26
|  56th Uddeholm Swedish Rally
| 2007.
| Timo Rautiainen
| Ford Focus RS WRC 06
|-
| 27
|  4º Supermag Rally Italia Sardinia
| 2007.
| Timo Rautiainen
| Ford Focus RS WRC 06
|-
| 28
|  54th BP Ultimate Acropolis Rally of Greece
| 2007.
| Timo Rautiainen
| Ford Focus RS WRC 06
|-
| 29
|  57th Neste Oil Rally Finland
| 2007.
| Timo Rautiainen
| Ford Focus RS WRC 07
|-
| 30
|  37th Propecia Rally New Zealand
| 2007.
| Timo Rautiainen
| Ford Focus RS WRC 07
|}

Finski vozači relija
 Svjetski prvaci u reliju